Cristoforo Dall'Acqua – incisore e disegnatore italiano
 Stefano Dall'Acqua –  calciatore italiano

Pagine correlate
Acqua (disambigua)
Dell'Acqua